Йонел Дримбе, Йонел Александру Дримбе (рум. Ionel Alexandru Drîmbă, нар. 18 березня 1942, Тімішоара, Румунія — 20 лютого 2006, Бразилія) — румунський фехтувальник.
 Іляна Дюлай-Дримбе, Іляна Дюлай-Дримбе-Еней (12 червня 1946(1946-06-12), Клуж-Напока, Румунія — 25 серпня 2021(2021-08-25), Орадя, Північно-західний регіонd, Румунія) — румунська фехтувальниця.